Agnes von Burgund ist der Name folgender Personen:

 Agnes von Burgund (Herzogin von Aquitanien) (um 995–1068), französische Adlige, Herzogin von Aquitanien, Gräfin von Poitou, Gräfin von Anjou
 Agnes von Burgund (Herzogin von Bourbon) (1407–1476), französische Adlige, Herzogin von Bourbon